Bangerz Tour — четвёртый концертный тур американской певицы Майли Сайрус в поддержку её четвёртого студийного альбома Bangerz (2013). Bangerz Tour стартовал 14 февраля 2014 года с возрастным ограничением в Ванкувере, Канада.

Подготовка 
В ноябре 2013 года на YouTube были выложены официальные ролики в поддержку новых гастролей Сайрус, а также был назван сайт, где можно было приобрести билеты. Для создания костюмов были привлечены многие дизайнеры, но в итоге изначальные наряды были использованы в Северной Америке всего несколько раз, и один из костюмов после первого же шоу в Ванкувере был заменён. В конце января "Инстаграм" певицы был заполнен фотографиями с репетиции, и уже в начале февраля она прибыла в Канаду для первого концерта.

Конец тура 
Этот тур попал в 10 Самых Популярных туров за 2014 год , где Bangerz Tour занял 4 место.

Разогрев 
 Icona Pop 
 Скай Феррейра

Сет-лист 
 «SMS (Bangerz)»
 «4x4»
 «Love Money Party»
 «My Darlin’»
 «Maybe You’re Right»
 «FU»
 «Do My Thang»
 «#GETITRIGHT»
 «Can’t Be Tamed»
 «Adore You»
 «Drive»
 «Rooting for My Baby»
 «Jolene»
 «Hey Ya!»
 «23»
 «On My Own»
 «Someone Else»
 «Wrecking Ball»
 «We Can’t Stop»
 «Party in the U.S.A.»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры 2014 года
Концертные туры Майли Сайрус